Post Tel Club é um clube de futebol do Camboja. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2009.

Clubes de futebol do Camboja